Vesicularia är ett släkte av svampar. Vesicularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vesicularia